Augusto II di Polonia (1670-1733) – duca e principe elettore di Sassonia, con il nome di Federico Augusto I, e re di Polonia con il nome di Augusto II di Polonia
 Federico Augusto II di Sassonia (1797-1854) – re di Sassonia dal 1836 al 1854

Pagine correlate 
 Ernesto Augusto II